Если вы оказались здесь по ошибке, перейдите назад или на страницу поиска.

Skopom !!

All:
 английское слово «всё». Часто используется в различных англоязычных названиях, полный список здесь.
 ALL, сокращённое название лека — национальной валюты Албании.
 ALL1 — творческое объединение из Оренбурга, работающее в жанре хип-хоп.